Maarten van Bommel (kunstverzamelaar)
 Maarten van Bommel (schrijver)